Een verkeersweg:
 N627 (België)
 N627a (België)
 N627b (België)
 N627d (België)
 N627e (België)
 N627f (België)
 N627 (Frankrijk)
 N627 (Nederland), zie Provinciale weg 627
 N-627 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing